ang. Digital Object Identifier (doi) – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego
 ang. United States Department of the Interior (DOI) – Departament Zasobów Wewnętrznych USA
 2,5-dimetoksy-4-jodoamfetamina (DOI) – psychodeliczna substancja psychoaktywna, pochodna amfetaminy
 Ród Doi (jap. 土井氏) – jeden z japońskich rodów
 Yoichi Doi (jap. 土肥洋一, 25 lipca 1973 w Kumamoto) – piłkarz japoński grający na pozycji bramkarza